Het WTA-tennistoernooi van Palermo (officieel de Torneo Internazionali Femminili di Tennis di Palermo) van 2011 vond plaats van 11 tot en met 17 juli 2011 in de Italiaanse stad Palermo. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel – De titelhoudster, de Estse Kaia Kanepi, nam geen deel aan het toernooi. De als eerste geplaatste Italiaanse Flavia Pennetta – vorig jaar verliezend finaliste – kwam dit jaar niet voorbij de halve finale, waar ze werd uitgeschakeld door de latere finaliste Polona Hercog. De als vijfde geplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues en de als zevende geplaatste Sloveense Polona Hercog verschenen met ieder één verloren set op de finale, die voor deze dames de eerste onderlinge ontmoeting was. Hercog had de week ervoor het toernooi van Båstad gewonnen, en was na het bereiken van deze finale duidelijk vermoeid. Medina Garrigues won gemakkelijk met 6-3 6-2. Het was haar vijfde enkelspeltitel in Palermo, haar elfde in totaal. Tien van de elf toernooizeges behaalde ze op gravel, waarmee ze Venus Williams achter zich liet op de lijst van graveltitels binnen de groep van actieve speelsters.

Dubbelspel – Medewinnares van vorig jaar, de Italiaanse Sara Errani, was dit jaar samen met landgenote Roberta Vinci als eerste geplaatst. Zonder setverlies bereikten ze de finale, waar ze het als tweede geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Klára Zakopalová ontmoetten, die eveneens nog geen set hadden verloren. Het duo Errani/Vinci kwam nipt door de eerste set, maar ondervond in de tweede set nauwelijks meer tegenstand: 7-5 6-1. De Italiaansen wonnen daarmee hun vijfde dubbelspeltitel, na Marbella en Barcelona in 2010, alsmede Hobart en Pattaya eerder dit jaar.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Palermo 2011
Palermo